Endraß ist der Familienname folgender Personen:

 Fridolin Endraß (1893–1940), deutscher Gewerkschafter und Widerstandskämpfer
 Michael Endraß (* 1988), deutscher Eishockeyspieler
 Stefan Endraß (* 1982), deutscher Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Engelbert Endrass (1911–1941), deutscher Marineoffizier und U-Boot-Kommandant im Zweiten Weltkrieg